Weissach, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne
 Weissach im Tal, une commune de Bade-Wurtemberg, Allemagne